Unitat de mesura: un dalton (símbol Da) equival a una Unitat de massa atòmica.
 Geografia:
 Dalton (Geòrgia)
 Dalton (Massachusetts)
 Dalton (Minnesota)
 Dalton (Missouri)
 Dalton (Nebraska)
 Dalton (Nova Hampshire)
 Dalton (Ohio)
 Dalton City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Dalton Gardens, població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Biografies:
 Dalton Trumbo (Montrose, Colorado, 1905 - Los Angeles, 1976), novel·lista i guionista estatunidenc.
 John Dalton (1766 - 1844), químic i físic anglès.
 Roque Dalton (San Salvador, 1935 - Quezaltepeque, 1975) poeta i revolucionari del Salvador.
 Timothy Dalton (Colwyn Bay, Clwyd, País de Gal·les, 1946), actor gal·lès.
 Miscel·lània: Pla Dalton, mètode per portar a terme l'ensenyament individualitzat a l'escola secundària.